Со может означать:

Фамилия 
 Со — японский самурайский род.
 Со — китайская фамилия.
 Со, Жак де (1620—1683) — французский военачальник.
 Со, Уэсли (род. 1993) — филиппинский шахматист, гроссмейстер.
 Со Хё Сон (род. 1966) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.

Топонимы 
 Со — река на севере Франции.
 Со () — кантон во французском департаменте Верхняя Сона.
 Со () — кантон во французском департаменте Воклюз.
 Со () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона.
 Со () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Со () — французская коммуна, южный пригород Парижа.
 Со () — деревня в Чаде.

Другое 
 Со — народ в Юго-Восточной Азии.
 Со — знак каны.
 Со — продукт из молока, производившийся в Японии в период между VII и X веками.
 со — стрелковое отделение.

См. также 

 
 
  (латиница)